Tytthaena — вимерлий рід ссавців у вимерлій родині оксієнових. Він жив протягом пізнього палеоцену і початку еоцену в Північній Америці. Відомі два види: T. parrisi і T. lichna.

Опис 
Tytthaena — найменша відома оксієнова. Морфологічно вона нагадує оксієну. Tytthaena можна відрізнити від інших оксієнових за розміром і зубним рядом.

Зв'язки 
Філогенетичні відносини роду Tytthaena показані на наступній кладограмі:

Примітки 

Роди ссавців
Оксієнові
Ссавці палеоцену
Ссавці еоцену